Okręty US Navy o nazwie USS "Rodgers", pochodzącej od trzech członków rodziny – oficerów Marynarki:
 Pierwszy "Rodgers" był parowym statkiem wielorybniczym zwodowanym w 1879 jako "Mary and Helen". Został zakupiony przez Marynarkę w 1881 i został utracony w pożarze w tym samym roku.
 Drugi "Rodgers" (TB-4) był okrętem torpedowym typu Foote, który był w służbie w latach 1898-1919.
 Trzeci "Rodgers" (DD-170) został przemianowany na "Kalk" (DD-170), po położeniu stępki, 23 grudnia 1918.
 Czwarty "Rodgers" (DD-254) był niszczycielem typu Clemson, który wszedł do służby w 1919 i został przekazany Royal Navy w 1940. Przemianowany na HMS "Sherwood" (I80).

Zobacz też: USS "John Rodgers"
Rodgers